: 
  
 
 :
  
 
 :
  Akrotíri és Dekélia

Kapcsolódó szócikkek 
Függő területek
Országok listája

Országlisták